Israel-Premier Tech, wielerploeg die tussen 2017 en 2019 Israel Cycling Academy heette.
 Israel Cycling Academy (2020), wielerploeg die vanaf 2020 als opleidingsploeg van bovenstaande wielerploeg fungeert.